Autobahnsee bezeichnet:

 Albrechtshainer See (auch Autobahnsee Albrechtshain), Baggersee bei Naunhof, Sachsen
 Ammelshainer See (auch Autobahnsee Ammelshain), Baggersee bei Naunhof, Sachsen
 Ampersee (auch Olchinger Autobahnsee), Baggersee in Olching, Bayern
 Autobahnsee (Augsburg), Baggersee bei Augsburg, Bayern
 Autobahnsee (Reckahn), Baggersee bei Reckahn, Brandenburg
 Autobahnsee (Wals), Moorsee in Viehhausen (Gemeinde Wals-Siezenheim), Land Salzburg, Österreich
 Hohnhorstsee (ehemals Autobahnsee), Baggersee in Lehrte, Niedersachsen

Siehe auch: